Miembeni – circoscrizione urbana (urban ward) della Tanzania situata nel distretto urbano di Moshi, regione del Kilimangiaro
 Miembeni – circoscrizione urbana (urban ward) della Tanzania situata nel distretto di Mjini, regione di Zanzibar Urbana-Ovest
 Miembeni – circoscrizione urbana (urban ward) della Tanzania situata nel distretto di Bukoba, regione del Kagera

 Miembeni Sport Club – squadra di calcio della Tanzania